2 miejscowości w Polsce: 
 Jarzysław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty 
 Jarzysław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski